Holzleuten ist der Name folgender Orte:

 Holzleuten (Heuchlingen), Teilort der Gemeinde Heuchlingen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Holzleuten (Rückholz), Teilort der Gemeinde Rückholz im Landkreis Ostallgäu in Bayern

Siehe auch:
 Holzleute